Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1992 odbyły się między 28 marca a 5 kwietnia 1992 w niemieckim Garmisch-Partenkirchen, na Olympic Eisstadion.

Tytuł mistrzyń świata po 11 latach przerwy zdobyły Szwedki (Elisabet Johansson) pokonując w finale Amerykanki (Lisa Schoeneberg) 8:4. Brązowe medale po porażkach w półfinałach zdobyły Kanadyjki (Connie Laliberte) i Szwajcarki (Janet Hürlimann). Stany Zjednoczone po raz pierwszy w historii zdobyły medal mistrzostw świata kobiet. 



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja 
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1992
1992 w curlingu
Curling w Niemczech
Sport w Garmisch-Partenkirchen
1992 w Niemczech